Црква Покрова Пресвете Богородице може да буде:

Види још 
 Покров Пресвете Богородице